Tierno puede referirse a los siguientes artículos:

 Tierno, cuarto álbum de estudio del cantante mexicano Jan.

Personas
 Álvaro Tierno, futbolista español.
 Bernabé Tierno, psicólogo y escritor español.
 Enrique Tierno Galván, político español, alcalde de Madrid entre 1979 y 1986.

 Kim taehyung, cantante, compositor, modelo , actor , bailarín y el hombre más hermoso del mundo

Enlaces externos